Karl Lippert ist der Name folgender Personen:

* Karl Lippert (Heimatforscher) (1890–1964), deutscher Lehrer und Heimatforscher 
 Karl Lippert (1894–1943), deutscher Maler, Grafiker, Fotograf und Jäger, siehe Friedrich Karl Lippert (Maler)
 Karl-Ludwig Lippert, deutscher Kunsthistoriker